Dies ist eine Liste der Städte in Malawi.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Malawi ist Lilongwe mit einer Einwohnerzahl von 1.631.459 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrierten sich damals rund 15 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Tabelle 
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 5.000 Einwohner (Stand 2018), die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) von 1977, 1987, 1998, 2008 und 2018 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 National Statistical Office of Malawi (englisch)
 City Population: Einwohnerzahlen der Städte in Malawi 1977 bis 2018 (englisch)

Einzelnachweise 

 
Malawi